Исаа́к Моисе́евич За́льцман (, Томашполь — 17 июля 1988 года, Ленинград) — советский организатор производства и государственный деятель.

Биография 
Родился а в местечке Томашполь в семье портного-еврея. Старший из 5 детей. Отец пострадал во время погрома в период Гражданской войны и вскоре умер.

С 1919 года работал на сахарном заводе на Украине. В 1924 году вступил в комсомол, с 1928 года — член ВКП(б).

В 1933 году окончил Одесский политехнический институт. По окончании института работал сменным мастером на заводе «Красный путиловец» в Ленинграде (с 1934 года — Кировский завод). После ареста прежнего руководства завода в 1938 году был назначен директором.

Будучи директором крупнейшего завода СССР по производству танков, неуклонно добивался увеличения их производства, в 1939 году запустил в массовое производство тяжёлые танки «КВ» и ряд других. За первые три месяца Великой Отечественной войны Кировский завод выпустил танков «КВ-1» больше, чем за период с января по июнь 1941 года.

Руководил Кировским заводом при прорыве вражеских войск к окраинам Ленинграда и в начале блокады; одновременно, с октября 1941 года, работал заместителем Народного комиссара танковой промышленности СССР. Провёл эвакуацию Кировского завода в Челябинск и в кратчайшие сроки развернул производство тяжёлых танков «КВ» на предприятии, где с начала 1941 года происходил выпуск танков.

В феврале 1942 года назначен на должность директора танкового завода № 183 имени Коминтерна в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Организовал производство танков Т-34 и за 33 дня перестроил завод на выпуск новой модели танков. В мирное время такая задача решалась не менее чем за год.

С 1 июля 1942 года по 28 июня 1943 года занимал должность Народного комиссара танковой промышленности СССР. Затем был освобождён от занимаемой должности и вновь назначен на пост директора Кировского завода в Челябинске, сменив М. А. Длугача. В том же 1943 году на заводе начали выпускать новые танки ИС-2. За время войны Кировский завод выпустил 18 тысяч танков и САУ, 45 000 танковых двигателей, освоил производство 13 типов танков и САУ и шести типов танковых двигателей.

Генерал-майор инженерно-танковой службы (21 января 1945 года).

Руководил заводом в Челябинске до июля 1949 года. В сентябре 1949 года был исключён из ВКП(б). По его утверждениям, причиной стал его отказ дать показания по «Ленинградскому делу» против некоторых арестованных высокопоставленных партийных и государственных руководителей, сам же он не был арестован по личному указанию И. В. Сталина, который помнил его военные заслуги. В документах в вину Зальцману были поставлены «затягивание технического перевооружения завода», срыв плана выпуска тракторов более чем на 3000 штук, многочисленные факты «барства», а также «грубое и унизительное отношение к работникам».

По другой версии, основной причиной отставки Зальцмана стало то, что весной 1949 года на Кировском заводе в Челябинске не смогли в кратчайшие сроки исправить серьёзные дефекты в конструкции и технологии производства тяжёлого танка ИС-4. Когда в мае-июне выяснилось, что Зальцман не справился с важнейшим поручением, только тогда в ЦК ВКП(б) дали ход компромату, который поступил на имя И. В. Сталина ещё в конце февраля 1949 года. Таким образом, злоупотребления и грубость Зальцмана, о которых в Москве хорошо знали и прежде, оказались лишь дополнением к срыву совершенно секретного задания по танкам, но именно о них говорилось в официальных документах по «делу» Зальцмана. Обвинения в связях с «ленинградцами», а точнее преподнесении им дорогих подарков за счёт завода, Зальцману предъявили лишь в августе-сентябре 1949 года, когда в Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) решался вопрос о его партийности.

После освобождения от должности работал мастером на машиностроительном заводе в Муроме, затем был переведён в Орёл. В 1955 году был восстановлен в КПСС. С 1957 года работал в тресте «Ленгослес». В 1959 году был назначен на должность директора механического завода Ленгорисполкома.

Депутат ВС СССР 2-го созыва (1946—1950).

В 1986 году ушёл на пенсию. Жил в Ленинграде, где и умер 17 июля 1988 года. Похоронен на Богословском кладбище.

Память 
 В 1995 году на здании заводоуправления Челябинского тракторного завода была открыта мемориальная доска в память Исаака Моисеевича Зальцмана.
 В 2007 году в Челябинске имя И. М. Зальцмана присвоено улице в Тракторозаводском районе.
 В декабре 2014 году в Челябинске в ледовой арене «Трактор» вывешен флаг-стяг с портретом И. М. Зальцмана и надписью «ОСНОВАТЕЛЬ КОМАНДЫ»
 Сквер Исаака Зальцмана на пр. Стачек (у д. 62) в Санкт-Петербурге.

Семья 
 Жена (с 1928 года) — Хана Иосифовна Бронштейн (1903—1975), выпускница Агрономического института; работала на гидролизном заводе.
 Сын Леонид (кандидат технических наук) и дочь Татьяна.
 Сестра (1909 г. р.) — Мария Моисеевна Зальцман. Была репрессирована.

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (19.9.1941) — за выдающиеся заслуги в обеспечении Красной армии танковой техникой в трудных условиях военного времени
 три ордена Ленина
 орден Суворова I степени
 орден Кутузова II степени
 два ордена Трудового Красного Знамени
 орден Красной Звезды
 Сталинская премия первой степени (1946) — за коренное усовершенствование технологии и организацию высокопроизводительного поточного метода производства тяжёлых танков

Примечания

Сочинения 
 Зальцман И. М. Опыт изготовления и монтажа стальных штампованных нагревательных приборов. — : Б.и., 1961. — 24 с.
 Зальцман И., Эдельгауз Г. Вспоминая уроки Танкограда // Коммунист. — 1984. — № 16. — С. 76—87.

Литература 
 Ермолов А. Ю. Государственное управление военной промышленностью в 1940-е годы: танковая промышленность. — СПб. : Алетейя, 2013. — 408 с.
 Костырченко Г. В плену у красного фараона: Политические преследования евреев в СССР в последнее сталинское десятилетие: документальное исследование. — М. : Международные отношения, 1994. — С. 260—263.
 Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм. — 2-е изд., доп. — М. : Международные отношения, 2003. — С. 616—618.
 Самуэльсон Л. Танкоград: секреты русского тыла, 1917—1953. — М. : РОССПЭН, 2010. — 375 с.
 Сергийчук В. Танковый король России. — Киев : Ничлава, 2005. — 236 с.
 Сушков А. В. Дело «танкового короля» Исаака Зальцмана. — Екатеринбург : УрО РАН, 2016. — 300 с. 
 Устьянцев С. В. Элита российской индустрии: Челябинский тракторный завод. — Екатеринбург : Независимый институт истории материальной культуры, 2008. — 245 с.
 Федоров А. Н. «Дело Зальцмана» по источникам личного происхождения: о причинах кадровых чисток в период «позднего сталинизма» // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. — 2016. — № 3. — С. 93-100. http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/19931778_2016_-_3_unicode/10.pdf 
 Федоров А. Н. «Танковое дело» 1949 г.: механизм решения проблем оборонной промышленности в послевоенный период // Новейшая история России. — 2017 — № 4 (21). — С. 69—86. http://modernhistory.ru/d/fedorov_1.pdf 
 Фёдоров А. Н. «Танковый король» и «опальный генерал»: рождение легенды об Исааке Зальцмане  // Новейшая история России. — 2016 — № 1 (15). — С. 109—133.
 Шмыров Б. Д. Зальцман Исаак Моисеевич. Легендарный Директор легендарного Танкограда. — Челябинск: АБРИС, 2017. — 272 с. (Судьбою связаны с Уралом). ISBN 978-5-91744-117-7.
  Шубарина Л. В. Оборонно-промышленный комплекс на Урале: региональный опыт развития, 1945—1965 гг. — Челябинск : Уральская Академия, 2011. — 280 с.
  Улицкая Л. Е. Человек в истории. Москва, АСТ, 2018 — 382, ISBN 978-5-17-094553-5, ISBN 5170945531, 8000 экз., редактор/составитель Ирина Лазаревна Щербакова / Людмила Улицкая, Лев Рубинштейн, Ирина Карацуба, Никита Соколов, Александр Архангельский, Александр Даниэль ISBN 9785040943128, ISBN 5040943121 2021 г. формат: Электронная книга, Изд. АСТ (Издатель	Litres, 2022
ISBN 5040943121, ISBN 9785040943128)

Ссылки 
 Биография на hrono.ru 
 «Зальцман — король танков» // 5-tv.ru
 «Я вам построил Исаакиевскую арку…» (Кто такой Исаак Зальцман?) 
 novayagazeta  «Бархатный орешек с металлом внутри»
Судьба директора Исаака Моисеевича Зальцмана. 1941–1949 годы

Народные комиссары танковой промышленности СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Машиностроители
Выпускники Одесского национального политехнического университета
Директора Кировского завода
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)